John Herdman (Consett, 19 de julho de 1975) é um treinador de futebol inglês. Atualmente comanda a Seleção Canadense de Futebol.

Títulos
Treinador

Canadá
 Jogos Pan-Americanos: 2011
 Algarve Cup: 2016

Ligações externas 
 

Naturais de Consett
Treinadores de futebol da Inglaterra
Treinadores da Seleção Canadense de Futebol Feminino
Treinadores da Seleção Neozelandesa de Futebol Feminino
Treinadores da Seleção Canadense de Futebol
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2022